Бикин се може односити на:

Бикин (река), река у Русији 
Бикин, град у Хабаровском крају
Национални парк Бикин, национални парк у Приморској Покрајини, Русије

Види још 

 Бикини (купаћи костим)